Middle Fork Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Middle Fork Township (Iowa)
 Middle Fork Township (Missouri)
 Middle Fork I Township, North Carolina
 Middle Fork II Township, North Carolina

Siehe auch:
 Middlefork Township